Розеншток — фамилия.
 Розеншток, Йозеф (нем. Joseph Rosenstock; 27 января 1895—1985) — немецко-американский дирижёр польского происхождения.
 Розеншток, Сами (более известен как Тристан Тцара; 1896—1963) — румынский и французский поэт еврейского происхождения.
 Розеншток-Хюсси, Ойген (1888—1973) — представитель немецко-американской религиозной философии, преподаватель.